Geodynamiczny reżim – okresowa zmienność przebiegu ruchów i deformacji zachodzących w obrębie skorupy ziemskiej. Jest szczególnie wysoka podczas aktywności sejsmicznej lub wulkanicznej.

Geologia dynamiczna
Tektonika